Llíria kan syfta på:

Spanien 

 Llíria (kommun), Valencia, Província de València, 
 Llíria (ort), Valencia, Província de València,